TDH steht für:
 Terre des hommes
 Türkmen döwlet habarlar agenligi (engl. Turkmenistan State News Agency), turkmenische Nachrichtenagentur
 Türkiye Değişim Hareketi, türkische politische Bewegung
 d-3-Thujanol-Dehydrogenase, Enzym aus dem Rainfarn
 Thermostabiles direktes Hämolysin, ein Toxin aus dem Bakterium Vibrio parahaemolyticus

tdh steht für:
 Thulung (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung